LU poate fi:

 Lutețiu, element chimic cu simbolul Lu
 Luxemburg, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .lu, domeniu de internet de nivel superior, pentru Luxemburg
 Lucca, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Lucerna, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Lu Xun, pseudonimul sub care a publicat operele Zhou Shuren
 Lu Yu, cunoscut ca „maestrul ceaiului” pentru contribuția sa în cunoașterea ceaiului chinezesc
 London Underground, metroul londonez
 Lu (AL), municipiu în provincia Alessandria, Italia
 Lu (popor), grup etnic din Vietnam, China și Thailanda

Legături externe 
  „lu” la acronymfinder.com